Mužská dvouhra Argentina Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Nor Casper Ruud, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Argentinec Diego Schwartzman, jenž ve finále za 1.21 hodiny zdolal 22letého krajana Francisca Cerúndola po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour v jedenáctém kariérním finále. Na Argentina Open se tak stal prvním argentinským šampionem od Davida Nalbandiana v roce 2008. První Cerúndolova účast ve finále turnaje ATP  znamenala jeho nové žebříčkové maximum, když 8. března 2021 figuroval na 112. místě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2021
ATP Tour 2021